Laan
 Zomerlaan (Heemstede), een weg in Heemstede
Straat
 Oude Zomerstraat, een straat in Brugge
 Zomerstraat (Almere), een straat in Almere
 Zomerstraat (Driemond), een straat in Driemond, Amsterdam
 Zomerstraat (Elsene), een straat in Elsene
 Zomerstraat (Haarlem), een straat in Haarlem
 Zomerstraat (Tilburg), een straat in Tilburg

Weg
 Zomerweg (Ambt Delden), een weg in Ambt Delden, Overijssel
 Zomerweg (Antwerpen), een weg in Antwerpen
 Zomerweg (Burgum), een weg in Burgum
 Zomerweg (Enschede), een weg in Enschede
 Zomerweg (Den Ham), een weg in Den Ham, Overijssel
 Zomerweg (Drempt), een weg in Drempt
 Zomerweg (IJselstein), een weg in IJselstein
 Zomerweg (Jabbeke), een weg in Jabbeke
 Zomerweg (Haarlem), een voormalige weg in Haarlem
 Zomerweg (Hierden), een weg in Hierden
 Zomerweg (Kloetinge), een weg in Kloetinge
 Zomerweg (Stellingdam), een weg in Stellingdam

Zie ook
 Zomer (doorverwijspagina)